Masque, ook maskerade, een toneel-, muziek- en dansspektakel dat hoofdzakelijk in de 16e en 17e eeuw in aristocratische kringen populair was
Maskerade (Pratchett), het achttiende boek uit de Schijfwereldreeks van de Britse fantasyschrijver Terry Pratchett
Maskerade (musical), de eerste door Jos Brink en Frank Sanders geschreven musical
Maskerade (festival), een evenement voor body-, belly- en facepaint in Venlo
Maskerade (film, 2010), een Amerikaanse horrorfilm uit 2010 onder regie van Griff Furst
Maskerade (film, 1934), Oostenrijkse film van Willi Forst